Ackommodation kan syfta på:

Ackommodation – närinställningen av ögats lins
Ackommodation (psykologi) – den process som sker när en individ tar till sig kunskap på ett sådant sätt att denne ändrar sina kognitiva scheman
Ackommodation (religion) – en anpassning av ens egen lära efter en annans förutsättningar och situation
Ackommodation (språksociologi) –  en anpassning (till andra förhållanden)